Une réserve biologique est un type d'aire protégée dont la définition varie selon le pays, associé à la notion de réserve naturelle.

Il peut s'agir de:
 réserve biologique en France ;
 réserve biologique au Brésil ;
 réserve biologique au Costa-Rica.

Aire protégée par type